— компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная компанией FromSoftware для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Анонс игры произошёл 15 июня 2015 года на конференции Microsoft в рамках выставки «E3 2015». Выход игры состоялся 24 марта 2016 года в Японии для Xbox One и PS4. Релиз во всём мире на консолях и PC состоялся 12 апреля 2016 года.

Разработка 

Слухи о выходе игры появились за несколько недель до выставки «E3 2015», которые сопровождались утечками скриншотов и прочей информации. Официально анонс состоялся 15 июня на конференции Microsoft, в рамках который был показан CGI-ролик. Выход игры состоялся 24 марта 2016 года в Японии на платформах PlayStation 4 и Xbox One. Релиз во всём мире состоялся 12 апреля 2016 года на PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows.

25 октября 2016 года состоялся релиз первого дополнения «Ashes of Ariandel».

28 марта 2017 года состоялся релиз второго дополнения «The Ringed City».

Сюжет 
Действие игры происходит в Лотрике, на стыке владений повелителей пепла. Главному герою предстоит вернуть их на свои троны, чтобы впитать их силу и определить, наконец, роль Огня в будущем всего мира. Также продолжая предыдущие игры Souls, в сюжете мы играем за негорящую нежить, которой предстоит зажечь первородное пламя огня. 

Перевод вступительного ролика игры, служащего прологом:

Отзывы 

Игра получила преимущественно положительные отзывы. На сайте-агрегаторе Metacritic средняя оценка игры составляет 89 из 100 на основе 54 отзывов для платформы PC. Критики в своих рецензиях отметили, что From Software использовала прошлые наработки и смогла реализовать все желания игроков, представив достойное продолжение серии. 

Российская игровая пресса также хорошо встретила игру, поставив ей 90 из 100 на основе 26 рецензий. Журналисты отмечают мрачность мира и напряженность игрового процесса, а также высокий уровень сложности.

Dark Souls III заняла второе место в номинации «Ролевая игра года» и третье место в номинации «Кооператив года» на сайте Игромании.

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет .

Саундтрек 
Работа над музыкальным сопровождением к Dark Souls III велась рядом японских и приглашенных композиторов: Юка Китамура (ранее работавшая над Bloodborne и Dark Souls II), Нобуёси Судзуки, Цукаса Саито и Мотои Сакураба (также работавший над прошлыми играми серии).  Саундтрек входит в коллекционное издание и издание «Апокалипсис», а также давался за предзаказ.

Примечания

Ссылки 
 

Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4
Продолжения компьютерных игр
Dark Souls
Компьютерные игры 2016 года
Компьютерные игры, изданные Bandai Namco
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Игры на движке Havok
Soulslike